

Persone
 Landolina – famiglia storica italiana di origine normanna 
 Pietro Landolina – politico italiano
 Salvatore Landolina – attore e doppiatore italiano
 Saverio Landolina – archeologo italiano

Altro
 Venere Landolina – scultura marmorea, copia romana di un originale greco